Angèle Dubeau (1962 -), violoniste québécoise.
Philippe Dubeau (1948 -), organiste français, titulaire du grand orgue de l'église Notre-Dame de Clignancourt.